Evert Kroon, pallanuotista olandese
Karsten Kroon, ciclista olandese
Knut Kroon, calciatore svedese
Hollands Kroon, comune olandese
Corona estone, valuta

Pagine correlate 
Kron

Altri progetti